Алекса́ндр :
 Белоусов, Александр Александрович (1948—2004) — еврейский поэт, журналист (идиш).
 Белоусов, Александр Васильевич (род. 1952) — российский генерал армии.
 Белоусов, Александр Николаевич (род. 1948) — российский учёный, депутат Государственной думы третьего и четвёртого созывов.
 Белоусов, Александр Петрович (1947—2003) — первый мэр города Твери.
 Белоусов, Александр Юрьевич (1953—2007) — советский хоккеист.

 Белоусов, Александр — российский конькобежец.
 Белоусов, Александр (род. 1967) — молдавский футболист.
 Белоусов, Александр (род. 1998) — молдавский футболист.